Ion Fercu (n. 8 ianuarie 1952, satul Valea lui Ion, comuna Blăgești, județul Bacău) este un profesor, scriitor, jurnalist și publicist român.

Biografie

A absolvit școala primară în Păscăreni – Valea lui Ion, școala gimnazială la Blăgești și Liceul Pedagogic de învățători din Bacău. A optat pentru Facultatea de Filosofie, Universitatea ,,Al. I. Cuza” Iași, pe care a absolvit-o în 1977. Părinții, Dumitru și Elisabeta, au fost agricultori/muncitori. Tatăl, opozant al colectivizării, a fost arestat de Securitate și încarcerat. Este căsătorit, are doi fii, doi nepoți. Nu este înregimentat politic.

Cariera profesională

Învățător (școlile Frumoasa - Balcani și Poiana Negustorului - Blăgești), profesor la Școala „Mihai Eminescu” Buhuși (1977-2001) și la Colegiul „Ion Borcea” Buhuși (1977-2017). 
Director adjunct/director la Școala „Mihai Eminescu” (1979-2001), director la Colegiul „Ion Borcea” Buhuși (2001-2017), expert în educație, evaluator/formator național. 
Unii dintre foștii săi elevii sunt și campioni olimpici la discipline socio-umane.
Inspectoratul Școlar al Județului Bacău i-a acordat distincția de „Profesor evidențiat”, Diploma de Excelență (2004), Diploma „Gheorghe Lazăr” clasa I (2006). Asociația Culturală „Renașterea” i-a acordat titlul „Omul Anului” (1996), iar Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului distincția pentru management performant (2007).

Cursuri de formare (selectiv)

Centrul Român pentru Educație Economică, în parteneriat cu M.E.C.T. și National Council on Economic Education, Departamentul pentru Educație al SUA, seminariile B și C (2006, 2007) de Microeconomie și Macroeconomie, Sinaia, cu lectori de la California State University și University of Cincinnati.
Centrul Român pentru Educație Economică, I.S.J Bacău (martie-mai 2004), seminarul Educație Economică Eficientă, nivel 1.
Centrul Român pentru Educație Economică, I.S.J. Suceava (august 2004), seminarul Educație Economică Eficientă, nivel 2, finanțat de National Council on Economic Education, Departamentul pentru Educație al SUA.
Ministerul Educației Naționale, Direcția Proiecte de Reformă - Banca Mondială, C.C.D. Bacău, Centrul Regional Iași, cursul de formare pentru directori (decembrie 1999-august 2000).
I.S.J. Bacău, C.C.D. Bacău, stagiul de pregătire „Management și Finanțare”, februarie 2000.
Ministerul Educației Naționale, RAM-INFO SERV București, cursuri de operator PC.
I.S.J. Bacău, C.C.D. Bacău, perfecționare management , aprilie 1997.
I.S.J. Bacău, C.C.D. Bacău, perfecționare, managementul educațional, an școlar 1994/1995.

Activitatea literară

Este membru al Uniunii Scriitorilor din România (2006).

Cărți publicate 

Iadul de paradă, poeme, Editura Deșteptarea, Bacău, 1996.
Prizonierul prizonierului, poeme, Editura Cartea Românească, București, 1998.
Teatrul Bacovia, 50. Frumoșii nebuni ai marilor iluzii, Editura Plumb, Bacău, 1998.
Agonia umanului, eseuri, Editura Plumb, Bacău, 2000.
Amanții absurdului, poeme, Editura Junimea, Iași, 2002.
Oaspetele, roman, volumul I, Editura Cartea Românească, București, 2004.
Oaspetele, roman, volumul al II-lea, Editura Universitas XXI, Iași, 2008.
Z, roman, Editura Junimea, Iași, 2009.
Audiența, roman, Editura Fundației Academice „Axis”, Iași, 2012.
Ostaticul Umbrariei, roman, Editura Junimea, Iași, 2015.
Monografia orașului Buhuși (coordonator), Editura Junimea, Iași, 2018.
Prin subteranele dostoievskiene, eseuri, Editura Junimea, Iași, 2018.
Dac-aș fi fost Dumnezeu, roman, Editura Junimea, Iași, 2021.

Premii 

Premiul revistei „Cartea” (2002), pentru volumul de poeme Amanții absurdului.
Premiul Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor din România, 2005, pentru romanul Oaspetele, volumul I.
Premiul pentru proză al revistei „Ateneu”, 2010, pentru romanul Z.
Cartea de proză a anului 2015, Premiul de Excelență, secțiunea scriitori profesioniști, Concursul Național de Creație Literară „AVANGARDA XXII”, pentru romanul Ostaticul Umbrariei.
Premiul de Excelență, secțiunea scriitori profesioniști (critică literară/eseu), Concursul Național de Creație Literară „AVANGARDA XXII” (2019), pentru volumul Prin subteranele dostoievskiene.
Premiul Special al Juriului Festivalului Internațional de Creație „Vrancea Literară”, 2019, pentru volumul Prin subteranele dostoievskiene.
Premiul Cartea Anului 2019, acordat de Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Bacău, pentru volumul Prin subteranele dostoievskiene.
Premiul „Ion Petrovici” al Academiei Române (2020), pentru volumul Prin subteranele dostoievskiene.
Premiul Național al Concursului de Creație Literară „Vasile Voiculescu”, Buzău, 2021, pentru romanul Dac-aș fi fost Dumnezeu.
Premiul Special al Juriului Festivalului Internațional de Creație „Vrancea Literară”, 2022, pentru romanul Dac-aș fi fost Dumnezeu.

Activitatea publicistică

A prefațat, recenzat sau scris cronici despre diverse cărți cu tematică filosofică sau literară ale autorilor: Petru Bejan, Ștefan Afloroaei, Marin Aiftincă, Liviu Antonesei, Leo Butnaru, Mircea M. Ionescu, Viorel Savin, Gheorghe Iorga, Petre Isachi, Ovidiu Bufnilă, Mihai Nicolae, Grigore Codrescu, Corneliu Paiu, Ion Tudor Iovian, Constantin Călin, Octavian Voicu, Calistrat Costin, Eugen Budău, Viorel Savin, Carmen Mihalache, Ștefan Munteanu, Venera Mihaela Cojocariu, Miluță Bortă, Livia Sibișteanu, Corneliu Groapă, Dan Sandu, Lucica I. Ciupercă, Mureș Covătaru, Mihai Belecciu, Vasile Matei, Simona Lazăr, Sorin Borza, Ion Dinvale, Cornel Galben, Octavian Voicu, Iacob Florea, Ioana Postelnicu, Ion Trif Pleșa, Grigore Spermezan, Christian W. Schenk, Titi Damian, Leonard Rotaru, Alina Căprioară, Mihai Căprioară, Nelu Dumbravă, Mariana Zavati Gardner, Marin Aiftincă, Elvira Groza etc.
A colaborat/colaborează la reviste/cotidiane precum: Ateneu, Vatra Veche, 13 Plus, Scriptor, Bibliotheca Septentrionalis, Pro Saeculum, Ex Ponto, Vitraliu, Cartea, Sinteze, Agora olimpică, Agora, Tribuna învățământului, Deșteptarea, Monitorul de Bacău, Curentul, România liberă.

Implicare civică 
Este membru fondator al Asociației Culturale „Renașterea” Buhuși și vicepreședinte al acesteia.
A primit Premiul cotidianului „Deșteptarea” (2009).
Este Cetățean de Onoare al orașului Buhuși.

Referințe critice
Au scris despre creația sa: Ion Rotaru, Liviu Antonesei, Constantin Călin, Ovidiu Genaru, Leo Butnaru, Constantin Dram, Carmen Popescu, Daniel Corbu, Ștefan Munteanu, Petre Isachi, Carmen Mihalache, Adrian Jicu, Ioan Dănilă, Cornel Galben, Viorel Savin, Marius Manta, Dan Sandu, Ion Tudor Iovian, Vasile Sporici, Calistrat Costin, Ion Dinvale, Tatiana Scorțanu, Eugen Budău, Eugen Verman, Leonard Rotaru, Grigore Codrescu, Ioan Enache, Daniel Ștefan Pocovnicu, Iacob Florea, Grigore Spermezan, Titi Damian, Emilian Marcu, Ștefan Radu, Liviu Chiscop, Gheorghe Bălțătescu, Marieta Rădoi Mihăiță etc. 

Reviste care au publicat articole despre creația sa: România literară, Ateneu, Analele Universității ,,Vasile Alecsandri” din Bacău, Timpul, Convorbiri literare, Vatra veche, Bucovina literară, 13 Plus, Plumb, Conta, Vitraliu, Pro Saeculum, Scriptor, Mozaicul, Destine literare (Canada), Familia, Ex Ponto, Spații culturale, Plumb, Cafeneaua literară, Bibliotheca Sepentrionalis, Caiete Silvane, Antiteze, Oglinda, Cenaclul de la Păltiniș, Helis etc. 

Este inclus în:
Ion Rotaru, O istorie a literaturii române de la origini până în prezent, Editura Fundația „Academia Dacoromană” (edițiile 2006, 2009);
Viorel Savin și Eugen Budău, Scriitori băcăuani, Editura Plumb, Bacău, 2001;
Viorel Savin, Despre starea autografului. Cărți cu olografe, Editura Studion, Bacău, 2001;
Ștefan Munteanu, Alte picături de filozofie (Adagii, meditații, recenzii), Editura Deșteptarea, Bacău, 2001;
Liliana Cioroianu, Măndica Mardare, Geografie spirituală băcăuană, Editura Studion, Bacău, 2003;
Eugen Budău, Bacăul literar, Editura Universitas XXI, Iași, 2004; Ateneu 40 (vol. I și vol. II);
Cornel Galben, Poeții Bacăului la sfârșit de mileniu: 1990-2000, Editura Studion, Bacău;
SALONUL CĂRȚII, AVANGARDA XXI, Editura Fundației Culturale Cancicov, Bacău, 2008; 
Emilian Drehuță, Enciclopedia județului Bacău, Editura Agora, 2008; 
Grigore Codrescu, Lecturi neconvenționale (2009), Editura ProPlumb, Bacău, 2010;
N. Broșteanu, Gh. Bălțătescu, V.E. Mihai, A. Chiscop, Deșteptarea, 20 de ani. Istoria ziarului, istoria Bacăului, Editura Deșteptarea, Bacău, 2009;
Cornel Galben, Personalități băcăuane, vol. IV, Editura Corgal Press, Bacău, 2010;
Cornel Galben, Lecturi aleatorii,Editura Ateneul Scriitorilor, Bacău, 2010;
Boris Crăciun, Daniela Crăciun-Costin, 1500 de scriitori români clasici și contemporani: un dicționar bibliografic esențial, Editura Porțile Orientului, Iași, 2010;
Cornel Galben, Scriitori băcăuani, Editura Corgal Press, Bacău, 2012;
Grigore Codrescu, Marea critică față cu valorile literare actuale, Editura Corgal Press, Bacău, 2012;
Adrian Jicu, Decupaje din literatura postdecembristă, Editura Cartea Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2014;
Titi Damian, Fidelitatea lecturii, Editura Editgraph, Buzău, 2011;
Alina Kristinka, Dicționarul autorilor români contemporani, Editura Arial, Ploiești, 2013;  
Grigore Codrescu, Pagini din jurnalul unui critic incomod, Editura Rovimed Publishers, Bacău, 2019.
Muzeul Național al Literaturii Române, Succintă bibliografie a scriitorilor români, București: Antologia Bibliotecii Centrale Universitare București.

Legături externe

Interviuri (selectiv) 

„Cuvintele vin singure, te caută”,https://adevarul.ro, 8 februarie2010, Lili Adochiței.
„Mi-as dori să fiu înmormântat într-o bibliotecă imensă”, 17 mai2016, Deșteptarea, www.desteptarea.ro, Gheorghe Bălțătescu.
„Aș vrea să stau de vorbă doar cu mine și cu oftatul greu al pământului…”, Ateneu (ianuarie 2017, http://www.ateneu.info), Ștefan Munteanu.
„În statistici e totul Ok cu viața mea”, Viața băcăuană (decembrie 2016/ianuarie 2017), viata_bacauana@yahoo.com), Victor Munteanu.
„Aniversări. Ion Fercu – 65”, http://revistabogdania.ro/pdf/Revista-Bogdania-nr-31-32-ianuarie-februarie-2017.pdf , Cornel Galben.

Nașteri în 1952
Nașteri pe 8 ianuarie
Profesori români
Publiciști români
Scriitori români în viață
Jurnaliști români în viață
Cetățeni de onoare din România